Готская война может обозначать одну из серии войн Римской, а позднее Западной Римской и Византийской империй с готскими племенами:
 Готская война (ок. 238—271), также скифская война III века — война Римской империи со скифами.
 Готская война (367—369) — война Византии с тервингами.
 Готская война (377—382) — война Византии с гревтунгами и тервингами.
 Готская война (401—403) — война Западной Римской империи с вестготами.
 Готская война (458) — война западно-римского императора Майориана с вестготами под предводительством Теодориха II.
 Готская война (461—476) — война Западной Римской империи с вестготами под предводительством Теодориха II и Эйриха.
 Готская война (535—554), также византийско-готские войны — война византийского императора Юстиниана I с остготами.